Slovo hnojník má více významů:

 Hnojník, obec v okrese Frýdek-Místek
 Hnojník, zámek v obci Hnojník v okrese Frýdek-Místek 

Brouci z čeledi hnojníkovití
 rod Agrilinus 
 rod Aphodius 
 rod Oxyomus 

Houby
 hnojník (houba) — rod Coprinus